50-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 50-й меридиан восточной долготы
 50-й меридиан западной долготы

См. также 
 50-я параллель северной широты
 50-я параллель южной широты